Микале может означать:

 Микале — мыс и горный хребет в Малой Азии, ныне хребет Самсун в Турции.
 Микале — пролив между Самосом и Малой Азией, ныне пролив Самос.
  — канонерская лодка, в составе флота Греции в 1843—1860 годах.
 Микали — первоначальное название канонерской лодки «Бета», в составе флота Греции в 1881—1912 годах.
 Микали (пароход) — транспортное военное судно, в составе флота Греции в 1897—1904 годах.
 Микале, Рожерио (род. 1969) — бразильский футбольный тренер.

См. также 
 Битва при Микале